Dragutin Čermak – cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo
 František Čermák – tennista ceco